U 8 puede referirse a uno de los siguientes submarinos alemanes:

 SM U 8, un submarino alemán del Tipo U 5 construido en 1910 y que sirvió durante la Primera Guerra Mundial hasta su hundimiento el 4 de marzo de 1915.
 U 8 (1935), un submarino alemán del Tipo IIB que sirvió en la Segunda Guerra Mundial, hasta que fue echado a pique el 2 de mayo de 1945.
 U 8 (S187), un submarino del Tipo 205 de la Bundesmarine botado en 1964 y vendido en 1974.